
Molekulska formula -{C5H7N3O2}- se može odnositi na:

 5-Hidroksimetilcitozin
 dimetridazol